Pośrednia kan syfta på följande platser:

Polen 

 Pośrednia (berg i Polen), Nedre Schlesiens vojvodskap, Powiat kamiennogórski,

Tjeckien 

 Pośrednia (berg i Tjeckien), Olomouc, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar